Бар — власна і загальна назва.

Загальні поняття 
 Бар — розважальний заклад, здебільшого, місце продажу напоїв на розлив, частіше алкогольних.
 Бар — особливе місце в серванті для зберігання пляшок з алкоголем.
 Бар — позасистемна одиниця вимірювання тиску.
 Бар — перетинка в ядрах спіральних галактик, від якої відходять спіральні рукави.
 Бар — вузька наносна смуга суходолу або мілини посеред водойми (моря чи річки), також коса.
 Бар — музична форма.
 Бар — танок у Східній Анатолії, походить від вірменського «бар» — танець.
 Бар — застібка, являє собою тонкий металевий стрижень прикріплений до стрічки військової прикраси, громадянської прикраси або іншої медалі.
 Бар (у геральдиці) — горизонтальна смуга через щит на гербі.
 Бар — сторожка, будівля огороджувальних або супроводжуючих шлюз для замка, садиби, фортеці, міста, напр. Золоті Ворота.
 Бар — 1 млн фунтів стерлінгів на біржовому сленгу.
 Бар — елемент інтервального графіка цін на біржових ринках, аналогічний «японським свічкам».
 Бар — машина для створення пазів (щілин) у ґрунті або породному масиві
 Бар — ділянка підвищеного осаду в річці (наприклад, піску або гравію), намита водним потоком.
 Бар — панель інструментів (смужка з іконками), програмне розширення браузера.
 bar (у програмуванні) — друга (після foo) метазмінна в регулярних виразах та документації.
 Бар — форм-фактор мобільного телефона, коли він набуває форми прямокутного паралелепіпеда (також плита, блок, цеглина).
 Бар — десерт, вид солодощів у вигляді невеликих кубиків (кокосовий бар, нанаймо бар та ін).

Назви 
 «Бар» — чорногорський футбольний клуб.
 «Бар» — іспанський комедійний фільм-трилер 2017 року, реж. Алекс де ла Іглесіа.

Лінгвістика 
 Бар (акцент) — лінія над літерою або іншою графемою
 Бар — вертикальна риска, символ пунктуації
 Бар — позначення, які застосовуються в теорії X-бар у лінгвістиці

Абревіатури, акроніми і літерні коди

кириличні 
 БАР — біполярний аффективний розлад (психоз).
 БАР (Бін-Амфіфізін-Рвс) — білкові ланцюги.
 БАР — біологічно активні речовини.

латиницею 

 BAR — Base Address Register — вид програми-драйвера.
 BAR (British American Racing) — команда Формули-1.
 BAR (Browning Automatic Rifle) — американська автоматична гвинтівка M1918, або бельгійська Browning BAR.
 BAR — Bangor and Aroostook Railroad, залізнична компанія в США.
 BAR — Bureau of Automotive Repair, бюро авторемонту в Каліфорнії.
 BAR — Harvey House (Barstow, California), код залізничої станції Харвей Хауз в м. Барстоу, Каліфорнія.
 BAR — Bay Area Reporter, газета в Сан-Франціско
 BAR — Biblical Archaeology Review, журнал, видається у Вашингтоні
 BAR — код баварської мови в ISO 639-3.

Історія 
 Герцогство Бар

Гідроніми 
 Бар

Топоніми

Бар (Айфель) — місто і коммуна в Рейнланд-Пфальці
 Бар (Швабія) — місто і коммуна в Баварії.

Бар — місто, Вінницька область, Жмеринський район (до 2020 року — адміністративний центр ліквідованого Барського району)
 Бар — селище, Вінницька область, Жмеринський район
 Бар — село, Львівська область, Львівський район
 Бар — річка у Львівській області
 Бар — залізнична станція Жмеринської дирекції Південно-Західної залізниці

 Бар — колишня назва залізничної станції Комарівці (до 1891 року)

Бар-ле-Дюк — комуна у регіоні Гранд-Ест, адміністративний центр, у минулому столиця герцогства Бар.
 Бар (річка, Франція) — ліва притока Мез.
 Бар (Дордонь) () — муніципалітет, регіон Аквітанія.
 Бар (Ду) () — муніципалітет, регіон Франш-Конте.
 Бар (Коррез) () — муніципалітет, регіон Нова Аквітанія.
 Бар (Луара) () — муніципалітет, регіон Рона-Альпи.

Інші країни 
 Бар — місто і назва однойменного муніципалітету у Чорногорії
 Бар — залізнична станція у Чорногорії
 Бар () — муніципалітет в Італії, у регіоні Валле-д'Аоста
 Баар — муніципалітет в Швейцарії, у кантоні Цуг
 Бар — село в Мухоршибірському районі Бурятії, Росія
 Бар — або Бохр, село в Ірані, остан Бушер
 Бар — село в Ірані, Хормозган
 Бар — село в Ірані, Хорасан-Резаві, округ Нішапур
 Бар — містечко в Пакистані, пров. Белуджистан, округ Гвадар
 Бар — село в Тибеті, округ Рутог, Китай
 Бар — село в Угорщині, медьє Бараня
 Барра (Гамбія) — Барра або Бар, маленька держава в зап. узбережжі Африки, між гирлами річок Гамбії та Іомби, в довжину і ширину приблизно 70 км. Існувала в період британського панування. Населення, яке Гольберрі визначає в 200000 чол., Належить до племені мандінго, магометани. Столиця їх Барріндінг (Berending) розташована на березі моря, в декількох кілометрах на пн-сх. від брит. поселення Батурста (Банжул). Зараз існує містечко Барра у Гамбії.

Позаземні об’єкти 
 Бар — кратер на Марсі

Інші значення 
 Бар — патронім, означає «син» у євреїв та арамеїв.
 Бар — особове ім'я (напр. Бар Рафаелі).
 де Бар — титул графів і герцогів у Лотарингії.

Див. також 
 BAR
 Бар (прізвище)